Магомедгаджи Абдурахманович Нурасулов (15 июля 1992, Гуниб, Дагестан, Россия) — российский и сербский борец вольного стиля.

Спортивная карьера 
Вольной борьбой занимался в родном селе с 8 лет. В 2007 году на учебно-тренировочных сборах в Гунибе его присмотрел тренер Касум Насрудинов, после разрешения родителей Магомедгаджи переехал в Махачкалу, где тренировался в МСДЮСШОР им. А.Алиева. В 2012 году стал чемпионом первенства мира среди юниоров. Выступал на чемпионате Европы 2013 года, однако проиграл в 1/4 финала и занял 10 место. С 22 апреля 2021 г. по причинам особого интереса, на основании решения Правительства, является гражданином Сербии..

Спортивные результаты на крупных турнирах 
 Первенство мира среди юниоров 2012 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2012 — 10;
 Кубок мира по вольной борьбе 2012 — 12;
 Чемпионат Европы по борьбе 2013 — 10;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2014 — 14;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2015 — 17;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2017 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2018 — ;
 Чемпионат России по вольной борьбе 2019 — 17;
 Абсолютный чемпионат России по борьбе 2019 — ;

Личная жизнь 
Выпускник факультета «Автомобильный сервис» махачкалинского филиала Московского автодорожного института. 24 сентября 2014 года женился, супругу зовут Диана.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте спортивной борьбы Дагестана 
 

Борцы по алфавиту
Борцы России
Борцы Сербии